I (o i) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina i.
 La variante turca i sin punto (ı).
 La letra griega ι (llamada iota).
 La letra cirílica і.

En matemática 
 El uno, cuya representación en la numeración romana es I.
 El número imaginario, cuya representación es i.
 La matriz identidad, cuya representación es I.

En física 
 La inercia, cuyo símbolo es I.
 La intensidad de corriente, cuya representación, en electricidad, es I.

En química y bioquímica 
 El yodo, cuyo símbolo químico es I.
 La isoleucina, cuya representación es I.

En música 

 I (banda), una banda noruega de heavy metal.
 I (álbum de Alejandro Silva), el primer álbum del guitarrista chileno Alejandro Silva.
 I (EP de Meshuggah), un EP de la banda de tech metal sueca Meshuggah.
 I (álbum de Sahg), el álbum debut de la banda de hard rock noruega Sahg.
 I (EP de Taeyeon), el EP debut de la cantante y actriz surcoreana Taeyeon.

En otros ámbitos 
 i (periódico) (también conocido como The i), un periódico británico.
 I (pronombre); en inglés, el pronombre personal de primera persona de singular.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para i.